Floyd megye (Georgia)
 Floyd megye (Indiana)
 Floyd megye (Iowa)
 Floyd megye (Kentucky)
 Floyd megye (Texas)
 Floyd megye (Virginia)